Hickman County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hickman County (Kentucky)
 Hickman County (Tennessee)